Allsvenskan (2000) była 76. sezonem Allsvenskan – najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Szwecji. Rozgrywki rozpoczęły się 8 kwietnia, a zakończyła się 4 listopada. Liga liczyła 14 zespołów. Dwie ostatnie drużyny spadły do drugiej ligi, natomiast 12. zespół zagrał w barażach. Tytułu nie obroniła drużyna Helsingborgs IF. Nowym mistrzem Szwecji został zespół Halmstads BK. Tytuł króla strzelców zdobył Fredrik Berglund, który w barwach IF Elfsborg strzelił 18 goli.

Tabela końcowa

Baraże o Allsvenskan 
 Mjällby AIF – BK Häcken 3–2
 BK Häcken – Mjällby AIF 4–2, po dogrywce

Zespół BK Häcken zagrał w Allsvenaskan w następnym sezonie.

Zobacz też 
 Allsvenskan

Bibliografia 
 RSSSF

2000 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szwecji
2000 w Szwecji